+75 kg kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Podnoszeniu Ciężarów 2013. Rywalizacja w tej konkurencji odbyła się 25 i 26 października.

Rekordy świata

Program

Medaliści

Wyniki

Bibliografia 
 
 

Mistrzostwa Świata w Podnoszeniu Ciężarów 2013